Richardsen ist der Familienname folgender Personen:

 August Richardsen (1873–1957), deutscher Agrarwissenschaftler
 Carl Richardsen (1896–1977), deutscher Politiker (CDU)
 Ingvild Richardsen (* 1963), deutsche Kulturwissenschaftlerin und Autorin
 Philipp Richardsen (* 1976), österreichischer Pianist

Siehe auch:
 Richardson